Poljice est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Poljice, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Poljice, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Poljice, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Poljice, un village situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Poljice, un village situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Poljice, un village situé dans la municipalité de Zavidovići et dans le canton de Zenica-Doboj, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Poljice, un village situé dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Poljice, un village situé dans la municipalité d'Udbina, comitat de Lika-Senj.